Podell ist der Familienname folgender Personen:

 Bertram L. Podell (1925–2005), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Eyal Podell (* 1975), israelisch-US-amerikanischer Schauspieler